

Patronyme 

 Benjamin Stora (1950-), historien français.
 Bernard Stora (1942-), réalisateur et scénariste français.
 Jean-Pierre Stora (1938-), compositeur et photographe français.
 Raymond Stora (1930-2015), physicien français.

Toponyme 

 Stora, une localité d'Algérie ;
 Storå, une localité de Finlande, selon son nom suédois ;
 Storå, une localité de Norvège ;
 Storå, une localité de Suède ;
 Storå, une rivière du Danemark ;
 Stóra Dímun, une île du sud des Îles Féroé, au Danemark ;
 Stora Karlsö, une île suédoise de la mer Baltique ;
 Le parc national de Stora Sjöfallet, un parc national de Suède ;
 Stora Sjöfallet, une chute d'eau située dans ce parc.

Autres 
 Stora Enso, une entreprise finno-suédoise produisant du papier.

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade
Homonymie de toponyme